Дубик Михайло Васильович — український радянський діяч, новатор виробництва, заслужений будівельник Української РСР.
 Дубик Олександр Миколайович — науковець, кандидат технічних наук.
 Дубик Петро Борисович — молодший сержант Збройних сил України.
 Дубик Роман — український військовик, командир сотні у Буковинському курені УПА.